Алексе́й Ры́бников: Рыбников, Алексей Львович (род. 1945) — советский и российский композитор, автор рок-опер.
 Рыбников, Алексей Эрнестович (род. 1965) — предприниматель и финансист, член правления ММВБ.